Oberems ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte:

 Oberems (Glashütten), Ortsteil der Gemeinde Glashütten, Hochtaunuskreis, Hessen, Deutschland
 Oberems VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Ober-Ems-Departement, deutscher Name des Département de l’Ems-Supérieur des Französischen Reiches von 1811 bis 1815 mit Osnabrück als Hauptort
Oberems ist der Name des Strafgefangenenlager Oberems